Jeholornithidae è una famiglia di aviali la cui tassonomia è controversa, e i cui resti sono stati ritrovati in depositi fossili in quella che oggi è la Cina. Le controversie sulla tassonomia di questa famiglia derivano dal fatto che la maggior parte dei taxa appartenenti a questo gruppo siano solo esemplari di Jeholornis, rendendo il gruppo monofiletico. Nella descrizione di Kompsornis gli autori Wang et al. (2020) hanno trovato un supporto moderato nella monofilia del gruppo, ponendoli come aviali basali e sister taxon di Pygostylia. Tuttavia, Zhou e Zhang non hanno fornito alcuna definizione filogenetica per questi gruppi, ma una definizione topologica è stata fornita nel 2020 da Wang e colleghi dove Jeholornithiformes è stato definito come "il clade più inclusivo contenente J. prima ma che esclude gli uccelli moderni".

I risultati di un'analisi filogenetica di tutte le specie valide di Jeholornithiformes considerate da Wang e colleghi sono mostrati di seguito:

Note

Collegamenti esterni 
 

Uccelli fossili